Bledos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Amaranthus blitoides.
 El nombre común de la planta Amaranthus blitum
 El nombre común de la planta Amaranthus retroflexus.
 El nombre común de la planta Chenopodium album.